Михалки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Михалки — деревня в Берёзовском районе Брестской области.
 Михалки — посёлок в Мозырском районе Гомельской области.

Германия 
 Михалки — серболужицкое наименование деревни Михалкен городского района Брётен-Михалкен Хойерсверды, федеральная земля Саксония, Германия.

Польша 
 Михалки — деревня в Бяльском повяте Люблинского воеводства.